Khatanga peut faire référence à :
Khatanga, village (selo) du kraï de Krasnoïarsk, en Russie
Khatanga, fleuve du kraï de Krasnoïarsk
Golfe de Khatanga, golfe de la péninsule de Taïmyr, en Russie

Voir aussi